Rachlin ist der Familienname folgender Personen:
 Natan Rachlin (1906–1979), ukrainischer Dirigent
 Julian Rachlin (* 1974), litauischer Violinist